Dariensis in Mesopotamia ist ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche.

Siehe auch 

 Liste der römisch-katholischen Titularbistümer

Weblinks 

 

Dariensis